Гагин — русская фамилия.

Известные носители 
 Гагин, Валерьян Константинович (1925—1999) — советский живописец; член Союза художников.
 
 Гагин, Игорь Анатольевич (род. 1960) — российский историк, исследователь Волжской Булгарии.
 Гагин, Ян Дмитриевич — украинский сепаратист, советник главы непризнанной ДНР Д. Пушилина

 Гагина, Татьяна Николаевна (Клюева; род. 1951) — советская актриса.

См. также 
 
 Гагины